Peregrine Osborne (2e duc de Leeds)
 Peregrine Osborne (3e duc de Leeds)